

Навра — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Навра — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства